Ruské příjmení Nabokov () má více nositelů: 

 Dmitrij Nabokov (* 1977), ruský hokejista
 Jevgenij Nabokov (* 1975), ruský hokejový brankář narozený v Kazachstánu
 Vladimir Nabokov (1899–1977), rusky a anglicky píšící spisovatel 
 Vladimir Dmitrijevič Nabokov (1870–1922), ruský právník, novinář a politik, otec Vladimira

Ruská příjmení